Andreï Leanidavitch Stas - en biélorusse :  - ou Andreï Leonidovitch Stas - en  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il est membre du Dinamo Minsk.

Biographie

Carrière en club 

Il est membre du Dinamo Minsk après avoir joué pour plusieurs équipes dans le championnat de Biélorussie de hockey sur glace avec le HK Iounost Minsk.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il a été sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| HK Iounost Minsk 2|| Biélorussie 2|| 29|| 13|| 14|| 27|| 32|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| HK Iounost Minsk 2|| Biélorussie 2|| 44|| 11|| 13|| 24|| 83|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HK Iounost Minsk 2|| Biélorussie 2|| 37|| 19|| 22|| 41|| 54|| || || || ||
|-
| HK Iounost Minsk || Ekstraliga|| 12|| 1|| 0|| 1|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2007-2008|| HK Iounost Minsk 2|| Biélorussie 2|| 17|| 4|| 12|| 16|| 51|| || || || ||
|-
| HK Iounost Minsk || Ekstraliga|| 32|| 4|| 5|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Keramin Minsk || Ekstraliga|| 12|| 2|| 10|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk|| KHL || 27|| 3|| 4|| 7|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk || KHL || 53|| 5|| 6|| 11|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Dinamo Minsk|| KHL|| 49|| 3|| 5|| 8|| 40|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || Dinamo Minsk || KHL || 43|| 8|| 9|| 17|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 48|| 5|| 9|| 14|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Minsk || KHL || 54|| 8|| 17|| 25|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 43|| 6|| 3|| 9|| 31|| 13|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 47 || 5 ||8 || 13 || 44 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||14 || 3 || 1|| 4 || 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Dinamo Minsk || KHL ||33 || 3 || 7 || 10 || 23 || 5 || 1 || 0 || 1 ||2

|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 52|| 1|| 8||9 ||16 || 7|| 0|| 5|| 5|| 0
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 53|| 3|| 3|| 6|| 14|| 19|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL ||62 || 1 || 2 || 3 || 35 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 42 || 1 || 7 || 8 || 15 || 19 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||26 || 7|| 1|| 8|| 4 || 15 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 59|| 1|| 7|| 8|| 29|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Naissance à Minsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Traktor Tcheliabinsk